Clear steht für:

 Clear (Alaska), gemeindefreies Gebiet im Denali Borough, Alaska, Vereinigte Staaten
 Clear (Label), britisches Electronica-Label (1994 bis 1998)
 Clear (Band), US-amerikanische Band
 Clear (Scientology), Stufe im Konzept von Scientology

Musikalben:
 Clear (Bomb-the-Bass-Album), Musikalbum von Bomb the Bass (1995)
 Clear (Cybotron-Album), Musikalbum von Cybotron (1990)
 Clear (Spirit-Album), Musikalbum von Spirit (1969)

geografische Objekte:
 Clear Point, Landspitze von Südgeorgien

Clear ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Clear (* 1964), deutsche Singer-Songwriterin
 Jacob Clear (* 1985), australischer Kanute
 Jock Clear (* 1963), britischer Motorsportingenieur
 Marc Clear (* 1964), holländischer Opernsänger (Tenor) 
 Todd Clear (* 1949), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Kriminologe

Siehe auch:
 Clear Channel
 Clear Island
 Clear Lake, Seen und Orte
 Clearing, Feststellen gegenseitiger Forderungen und Verbindlichkeiten
 Klier
 Glier